Ненад Зимоњић (Београд, 4. јун 1976) је бивши српски тенисер, специјализован за игру парова. Освојио је преко педесет титула у мушкој и мешовитој конкуренцији, а 17. новембра 2008. је дошао на прво место АТП листе у конкуренцији парова. Укупно је у каријери боравио 50 недеља као број 1.

Заједно са канадским тенисером Данијелом Нестором освојио је Вимблдон 2008. и 2009, Ролан Гарос 2010, АТП Завршни шампионат 2008. и 2010, као и још велики број АТП титула са њим и са осталим партнерима.

У мешовитом дублу освојио је Отворено првенство Аустралије 2004. и 2008, Ролан Гарос 2006. и 2010, као и Вимблдон 2014.

Рекордер је по броју мечева за селекцију Србије, по броју наступа и победа у паровима. Неко време је истовремено био и играч и селектор репрезентације. Заједно са саиграчима освојио је титулу у Дејвис купу 2010.

Зимоњић је као селектор репрезентације Србије предводио државни тим у освајању премијерног АТП купа 2020. године, победом у финалу против Шпаније резултатом 2:1.

Каријера 
Зимоњић је своју професионалну тениску каријеру почео 1995, али је у тениском свету остао релативно мало познат све до тријумфа у конкуренцији мешовитих парова на Отвореном првенству Аустралије 2004. Са Рускињом Јеленом Бовином је поразио тадашње актуелне шампионе Мартину Навратилову и Леандера Паеса у два сета (6:1, 7:6 (3)). Са својом садашњом партнерком Словенком Катарином Среботник је освојио Ролан Гарос 2006. победом у финалу 6:3, 6:4 над Данијелом Нестором и Јеленом Лиховцевом. На Вимблдону 2006. Зимоњић је са Французом Фабрисом Сантором у игри парова стигао до финала, а у конкуренцији мешовитих дублова је стигао до четвртфинала.

Зимоњић је и 2007. стигао до финала Ролан Гароса, али су он и Среботникова изгубили од Натали Деши и Ендија Рама. Са Сантором је прекинуо сарадњу по завршетку Вимблдона 2007. и удружио се са Нестором, који је претходно са Марком Ноулсом освојио Отворено првенство Француске. Њих двојица су освојили Отворено првенство Санкт Петербурга 2007. без изгубљеног сета.

Са Кинескињом Сун Тијантијан Зимоњић је освојио Отворено првенство Аустралије 2008. На Вимблдону 2008. Зимоњић је са Нестором освојио свој први гренд слем турнир у игри парова. Њих двојица су тријумфовали на Мастерс купу 2008. у Шангају савладавши браћу Боба и Мајка Брајана, па ће 2008. завршити на првом месту на листи играча парова.

Зимоњић је 2010. године на Ролан Гаросу освојио прво место у мешовитој конкуренцији са Катарином Среботник а у мушким паровима са Данијелом Нестором. Тако је постао је једини тенисер у историји, поред Мајка Брајана, који је освојио дуплу круну.

Иако је Зимоњић познат као специјалиста за парове, успео је и да забележи две важне победе и у појединачној конкуренцији. Прво је 2004. у Санкт Пелтену савладао Андреа Агасија, а 2005. је у Халеу избацио Николаса Кифера.

На мастерсу у Шангају 12. октобра 2011. године, у мечу другог кола, забележио је своју петстоту победу у каријери.

Често је играо и у дресу репрезентације Србије (раније Југославије и СЦГ). У Дејвис купу има однос 30:18 у паровима и 13:12 појединачно, а у периоду 2003–2004 је био паралелно и селектор. У мају 2009. Ненад Зимоњић је уз Јанка Типсаревића и Виктора Троицког као члан репрезентације Србије освојио Светски куп у Диселдорфу победом над репрезентацијом Немачке у финалу резултатом 2:1. Исти успех је поновио 2012. где је у финалу савладана Чешка. У децембру 2010. је заједно са осталим партнерима из репрезентације тријумфовао у финалу Дејвис купа у Београдској арени, а три године касније је дошао до финала. Четири пута је наступио на Олимпијским играма а најбољи резултат му је четвртфинале мушких парова у Лондону 2012.

Гренд слем финала

Парови: 7 (3:4)

Мешовити парови: 10 (5:5)

Финала завршног првенства сезоне

Парови: 3 (2:1)

Финала АТП мастерс 1000 серије

Парови: 28 (15:13)

АТП финала

Парови: 91 (54:37)

Финала АТП челенџера и ИТФ фјучерса

Појединачно: 5 (4:1)

Парови: 7 (6:1)

Остала финала

Тимска такмичења: 4 (3:1)

Учинак на турнирима у појединачној конкуренцији

Учинак на турнирима у конкуренцији мушких парова 
{| class="wikitable" style=font-size:69%
|- style="background:#efefef;"
| style="text-align:center;"|Земља
| colspan="8" style="text-align:center;"| СР Југославија
| colspan="3" style="text-align:center;"| СЦГ
| colspan="16" style="text-align:center;"|
| colspan="3" style="text-align:center;"|
|-
! Година !! 1995. !! 1996. !! 1997. !! 1998. !! 1999. !! 2000. !! 2001. !! 2002. !! 2003. !! 2004. !! 2005. !! 2006. !! 2007. !! 2008. !! 2009. !! 2010. !! 2011. !! 2012. !! 2013. !! 2014. !! 2015. !! 2016. !! 2017. !! 2018. !! 2019. !! 2020. !! 2021. !!  !!  !! 
|-
| colspan="31" | Гренд слем турнири
|- 
|style="background:#EFEFEF;" |  ОП Аустралије
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center; background:#afeeee;"|1K
| style="text-align:center; background:#afeeee;"|1K
| style="text-align:center; background:yellow;"|ПФ
| style="text-align:center; background:#afeeee;"|2K
| style="text-align:center; background:#afeeee;"|1K
| style="text-align:center; background:#afeeee;"|2K
| style="text-align:center; background:#afeeee;"|3K
| style="text-align:center; background:#afeeee;"|3K
| style="text-align:center; background:#ffebcd;"|ЧФ
| style="text-align:center; background:#ffebcd;"|ЧФ
| style="text-align:center; background:#afeeee;"|2K
| style="text-align:center; background:thistle;"|Ф
| style="text-align:center; background:#ffebcd;"|ЧФ
| style="text-align:center; background:#afeeee;"|3K
| style="text-align:center; background:#afeeee;"|2K
| style="text-align:center; background:yellow;"|ПФ
| style="text-align:center; background:#afeeee;"|3K
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center; background:#afeeee;"|2K
| style="text-align:center; background:#afeeee;"|1K
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
|  style="text-align:center;"|0 / 19
|  style="text-align:center;"|35:19
|  style="text-align:center;"|65%
|- 
|style="background:#EFEFEF;" |  Ролан Гарос
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center; background:#afeeee;"|1K
| style="text-align:center; background:#afeeee;"|1K
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center; background:#afeeee;"|2K
| style="text-align:center; background:#afeeee;"|2K
| style="text-align:center; background:#ffebcd;"|ЧФ
| style="text-align:center; background:#afeeee;"|1K
| style="text-align:center; background:yellow;"|ПФ
| style="text-align:center; background:thistle;"|Ф
| style="text-align:center; background:yellow;"|ПФ
| style="text-align:center; background:lime;"|П
| style="text-align:center; background:yellow;"|ПФ
| style="text-align:center; background:#ffebcd;"|ЧФ
| style="text-align:center; background:#afeeee;"|2K
| style="text-align:center; background:#ffebcd;"|ЧФ
| style="text-align:center; background:#ffebcd;"|ЧФ
| style="text-align:center; background:#afeeee;"|3K
| style="text-align:center; background:yellow;"|ПФ
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
|  style="text-align:center;"|1 / 17
|  style="text-align:center;"|44:16
|  style="text-align:center;"|73%
|- 
|style="background:#EFEFEF;" |  Вимблдон
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center; background:#afeeee;"|1K
| style="text-align:center; background:#afeeee;"|1K
| style="text-align:center; background:#afeeee;"|3K
| style="text-align:center; background:#afeeee;"|3K
| style="text-align:center; background:#afeeee;"|3K
| style="text-align:center; background:thistle;"|Ф
| style="text-align:center; background:#ffebcd;"|ЧФ
| style="text-align:center; background:thistle;"|Ф
| style="text-align:center; background:yellow;"|ПФ
| style="text-align:center; background:lime;"|П
| style="text-align:center; background:lime;"|П
| style="text-align:center; background:#afeeee;"|2K
| style="text-align:center; background:yellow;"|ПФ
| style="text-align:center; background:#afeeee;"|1K
| style="text-align:center; background:#ffebcd;"|ЧФ
| style="text-align:center; background:#ffebcd;"|ЧФ
| style="text-align:center; background:#ffebcd;"|ЧФ
| style="text-align:center; background:#afeeee;"|3K
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center; color:#ccc;"|НО
| style="text-align:center;"|Н
|  style="text-align:center;"|2 / 18
|  style="text-align:center;"|51:16
|  style="text-align:center;"|76%
|- 
|style="background:#EFEFEF;" |  ОП САД
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|КВ2
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center; background:#afeeee;"|3K
| style="text-align:center; background:#afeeee;"|3K
| style="text-align:center; background:#afeeee;"|3K
| style="text-align:center; background:#afeeee;"|3K
| style="text-align:center; background:#afeeee;"|1K
| style="text-align:center; background:#afeeee;"|2K
| style="text-align:center; background:#afeeee;"|1K
| style="text-align:center; background:#ffebcd;"|ЧФ
| style="text-align:center; background:#afeeee;"|2K
| style="text-align:center; background:#afeeee;"|3K
| style="text-align:center; background:#ffebcd;"|ЧФ
| style="text-align:center; background:#afeeee;"|3K
| style="text-align:center; background:#afeeee;"|3K
| style="text-align:center; background:#afeeee;"|1K
| style="text-align:center; background:#afeeee;"|2K
| style="text-align:center; background:#afeeee;"|3K
| style="text-align:center; background:#ffebcd;"|ЧФ
| style="text-align:center; background:#afeeee;"|1K
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
|  style="text-align:center;"|0 / 18
|  style="text-align:center;"|28:18
|  style="text-align:center;"|61%
|-
|style="background:#EFEFEF;" | Поб:пор на г. с.
| style="text-align:center; background:#efefef;"|0:0
| style="text-align:center; background:#efefef;"|0:0
| style="text-align:center; background:#efefef;"|0:0
| style="text-align:center; background:#efefef;"|0:0
| style="text-align:center; background:#efefef;"|2:3
| style="text-align:center; background:#efefef;"|2:4
| style="text-align:center; background:#efefef;"|8:4
| style="text-align:center; background:#efefef;"|5:3
| style="text-align:center; background:#efefef;"|3:4
| style="text-align:center; background:#efefef;"|8:4
| style="text-align:center; background:#efefef;"|8:4
| style="text-align:center; background:#efefef;"|10:4
| style="text-align:center; background:#efefef;"|12:4
| style="text-align:center; background:#efefef;"|16:3
| style="text-align:center; background:#efefef;"|14:3
| style="text-align:center; background:#efefef;"|14:3
| style="text-align:center; background:#efefef;"|13:4
| style="text-align:center; background:#efefef;"|5:4
| style="text-align:center; background:#efefef;"|6:4
| style="text-align:center; background:#efefef;"|12:4
| style="text-align:center; background:#efefef;"|11:4
| style="text-align:center; background:#efefef;"|4:3
| style="text-align:center; background:#efefef;"|5:2
| style="text-align:center; background:#efefef;"|0:1
| style="text-align:center; background:#efefef;"|0:0
| style="text-align:center; background:#efefef;"|0:0
| style="text-align:center; background:#efefef;"|0:0
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|3 / 72
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|158:69
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|70%
|-
| colspan="31" | Завршни турнир сезоне
|-
|style="background:#EFEFEF;" |  Мастерс куп
| colspan="10" style="text-align:center; color:#ccc;"| Није се квалификовао
| style="text-align:center; background:thistle;"|Ф
| style="text-align:center; background:#afeeee;"|ГФ
| colspan="1" style="text-align:center; color:#ccc;"|
| style="text-align:center; background:lime;"|П
| style="text-align:center; background:#afeeee;"|ГФ
| style="text-align:center; background:lime;"|П
| style="text-align:center; background:#afeeee;"|ГФ
| colspan="2" style="text-align:center; color:#ccc;"|
| style="text-align:center; background:#afeeee;"|ГФ
| style="text-align:center; background:#afeeee;"|ГФ
| colspan="6" style="text-align:center; color:#ccc;"| Није се квалификовао
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|2 / 8
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|16:14
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|53%
|-
| colspan="31" | Репрезентација
|-
|style="background:#EFEFEF;"| Олимпијске игре
| colspan="1" style="text-align:center; color:#ccc;"| НО
| style="text-align:center;"|Н
| colspan="3" style="text-align:center; color:#ccc;"| НО
| style="text-align:center; background:#afeeee;"|1K
| colspan="3" style="text-align:center; color:#ccc;"| НО
| style="text-align:center;"|Н
| colspan="3" style="text-align:center; color:#ccc;"| НО
| style="text-align:center; background:#afeeee;"|1K
| colspan="3" style="text-align:center; color:#ccc;"| НО
| style="text-align:center; background:#ffebcd;"|ЧФ
| colspan="3" style="text-align:center; color:#ccc;"| НО
| style="text-align:center; background:#afeeee;"|2K
| colspan="4" style="text-align:center; color:#ccc;"| НО
| style="text-align:center;"|Н
|  style="text-align:center;"|0 / 4
|  style="text-align:center;"|3:4
|  style="text-align:center;"|43%
|-
|style="background:#efefef;"| Екипно првенство
| colspan="14" style="text-align:center; color:#ccc;"| Није учествовао
| style="text-align:center; background:lime;"|П
| style="text-align:center; background:#afeeee;"|ГФ
| style="text-align:center; background:#afeeee;"|ГФ
| style="text-align:center; background:lime;"|П
| colspan="9" style="text-align:center; color:#ccc;"|
|  style="text-align:center;"|2 / 4
|  style="text-align:center;"|6:7
|  style="text-align:center;"|46%
|-
|style="background:#EFEFEF;"| Дејвис куп
| style="text-align:center;"|Г3
| style="text-align:center;"|Г2
| style="text-align:center;"|Г2
| style="text-align:center;"|Г2
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Г3
| style="text-align:center;"|Г2
| style="text-align:center;"|Г2
| style="text-align:center;"|Г2
| style="text-align:center;"|Г2
| style="text-align:center;"|Г1
| style="text-align:center;"|ПО
| style="text-align:center;"|ПО
| style="text-align:center; background:#afeeee;"|1К
| style="text-align:center; background:#afeeee;"|1К
| style="text-align:center; background:lime;"|П
| style="text-align:center; background:yellow;"|ПФ
| style="text-align:center; background:#ffebcd;"|ЧФ
| style="text-align:center; background:thistle;"|Ф
| style="text-align:center; background:#afeeee;"|1К
| style="text-align:center; background:#ffebcd;"|ЧФ
| style="text-align:center; background:#ffebcd;"|ЧФ
| style="text-align:center; background:yellow;"|ПФ
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center; color:#ccc;"|НО
| style="text-align:center;"|Н
|  style="text-align:center;"|1 / 10
|  style="text-align:center;"|30:19
|  style="text-align:center;"|61%
|-
|style="background:#EFEFEF;" | Поб:пор
| style="text-align:center; background:#efefef;"|5:0
| style="text-align:center; background:#efefef;"|2:0
| style="text-align:center; background:#efefef;"|1:1
| style="text-align:center; background:#efefef;"|1:0
| style="text-align:center; background:#efefef;"|0:0
| style="text-align:center; background:#efefef;"|0:1
| style="text-align:center; background:#efefef;"|0:1
| style="text-align:center; background:#efefef;"|1:0
| style="text-align:center; background:#efefef;"|2:1
| style="text-align:center; background:#efefef;"|2:0
| style="text-align:center; background:#efefef;"|1:1
| style="text-align:center; background:#efefef;"|1:1
| style="text-align:center; background:#efefef;"|2:0
| style="text-align:center; background:#efefef;"|2:1
| style="text-align:center; background:#efefef;"|5:1
| style="text-align:center; background:#efefef;"|3:4
| style="text-align:center; background:#efefef;"|2:3
| style="text-align:center; background:#efefef;"|3:6
| style="text-align:center; background:#efefef;"|2:2
| style="text-align:center; background:#efefef;"|0:2
| style="text-align:center; background:#efefef;"|1:1
| style="text-align:center; background:#efefef;"|1:3
| style="text-align:center; background:#efefef;"|2:1
| style="text-align:center; background:#efefef;"|0:0
| style="text-align:center; background:#efefef;"|0:0
| style="text-align:center; background:#efefef;"|0:0
| style="text-align:center; background:#efefef;"|0:0
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|3 / 18
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|39:30
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|57%
|- 
| colspan="31" | АТП Мастерс 1000 серија
|-
|style="background:#EFEFEF;" | Индијан Велс
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center; background:#afeeee;"|2К
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center; background:#afeeee;"|2К
| style="text-align:center; background:#afeeee;"|2К
| style="text-align:center; background:#ffebcd;"|ЧФ
| style="text-align:center; background:#ffebcd;"|ЧФ
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center; background:thistle;"|Ф
| style="text-align:center; background:#afeeee;"|1К
| style="text-align:center; background:thistle;"|Ф
| style="text-align:center; background:#afeeee;"|1К
| style="text-align:center; background:#afeeee;"|1К
| style="text-align:center; background:#afeeee;"|1К
| style="text-align:center; background:#afeeee;"|2К
| style="text-align:center; background:yellow;"|ПФ
| style="text-align:center; background:yellow;"|ПФ
| style="text-align:center; background:#ffebcd;"|ЧФ
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center; color:#ccc;"|НО
| style="text-align:center;"|Н
|  style="text-align:center;"|0 / 15
|  style="text-align:center;"|22:15
|  style="text-align:center;"|59%
|-
|style="background:#EFEFEF;" | Мајами
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center; background:#afeeee;"|1К
| style="text-align:center; background:#afeeee;"|1К
| style="text-align:center; background:#ffebcd;"|ЧФ
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center; background:#afeeee;"|1К
| style="text-align:center; background:#afeeee;"|2К
| style="text-align:center; background:#afeeee;"|1К
| style="text-align:center; background:#afeeee;"|2К
| style="text-align:center; background:yellow;"|ПФ
| style="text-align:center; background:#afeeee;"|1К
| style="text-align:center; background:#afeeee;"|1К
| style="text-align:center; background:#afeeee;"|2К
| style="text-align:center; background:#ffebcd;"|ЧФ
| style="text-align:center; background:#ffebcd;"|ЧФ
| style="text-align:center; background:#ffebcd;"|ЧФ
| style="text-align:center; background:#ffebcd;"|ЧФ
| style="text-align:center; background:#afeeee;"|1К
| style="text-align:center; background:#afeeee;"|1К
| style="text-align:center; background:#afeeee;"|1К
| style="text-align:center; background:#afeeee;"|1К
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center; color:#ccc;"|НО
| style="text-align:center;"|Н
|  style="text-align:center;"|0 / 19
|  style="text-align:center;"|16:19
|  style="text-align:center;"|46%
|-
|style="background:#EFEFEF;" | Монте Карло
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center; background:#afeeee;"|1К
| style="text-align:center; background:#afeeee;"|1К
| style="text-align:center; background:#afeeee;"|2К
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center; background:lime;"|П
| style="text-align:center; background:lime;"|П
| style="text-align:center; background:thistle;"|Ф
| style="text-align:center; background:#afeeee;"|2К
| style="text-align:center; background:#afeeee;"|2К
| style="text-align:center; background:lime;"|П
| style="text-align:center; background:lime;"|П
| style="text-align:center; background:#afeeee;"|2К
| style="text-align:center; background:yellow;"|ПФ
| style="text-align:center; background:lime;"|П
| style="text-align:center; background:yellow;"|ПФ
| style="text-align:center; background:yellow;"|ПФ
| style="text-align:center; background:#afeeee;"|2К
| style="text-align:center; background:#afeeee;"|1К
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center; color:#ccc;"|НО
| style="text-align:center;"|Н
|  style="text-align:center;"|5 / 17
|  style="text-align:center;"|31:12
|  style="text-align:center;"|72%
|-
|style="background:#EFEFEF;" | Мадрид
| colspan="7" style="text-align:center; color:#ccc;"| Није одржан
| style="text-align:center; background:#afeeee;"|1К
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center; background:#afeeee;"|1К
| style="text-align:center; background:thistle;"|Ф
| style="text-align:center; background:#ffebcd;"|ЧФ
| style="text-align:center; background:#afeeee;"|2К
| style="text-align:center; background:#ffebcd;"|ЧФ
| style="text-align:center; background:lime;"|П
| style="text-align:center; background:thistle;"|Ф
| style="text-align:center; background:thistle;"|Ф
| style="text-align:center; background:#afeeee;"|2К
| style="text-align:center; background:#afeeee;"|1К
| style="text-align:center; background:lime;"|П
| style="text-align:center; background:thistle;"|Ф
| style="text-align:center; background:#ffebcd;"|ЧФ
| style="text-align:center; background:#afeeee;"|1К
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center; color:#ccc;"|НО
| style="text-align:center;"|Н
|  style="text-align:center;"|2 / 15
|  style="text-align:center;"|23:13
|  style="text-align:center;"|64%
|-
|style="background:#EFEFEF;" | Рим
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center; background:#afeeee;"|1К
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center; background:#afeeee;"|2К
| style="text-align:center; background:#ffebcd;"|ЧФ
| style="text-align:center; background:#ffebcd;"|ЧФ
| style="text-align:center; background:lime;"|П
| style="text-align:center; background:thistle;"|Ф
| style="text-align:center; background:lime;"|П
| style="text-align:center; background:#afeeee;"|2К
| style="text-align:center; background:#ffebcd;"|ЧФ
| style="text-align:center; background:#ffebcd;"|ЧФ
| style="text-align:center; background:#afeeee;"|2К
| style="text-align:center; background:lime;"|П
| style="text-align:center; background:#afeeee;"|2К
| style="text-align:center; background:#afeeee;"|2К
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
|  style="text-align:center;"|3 / 14
|  style="text-align:center;"|20:11
|  style="text-align:center;"|65%
|-
|style="background:#EFEFEF;" | Канада
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center; background:#afeeee;"|1К
| style="text-align:center; background:#afeeee;"|1К
| style="text-align:center; background:#afeeee;"|2К
| style="text-align:center; background:#afeeee;"|2К
| style="text-align:center; background:#ffebcd;"|ЧФ
| style="text-align:center; background:#afeeee;"|2К
| style="text-align:center; background:lime;"|П
| style="text-align:center; background:yellow;"|ПФ
| style="text-align:center; background:#ffebcd;"|ЧФ
| style="text-align:center; background:lime;"|П
| style="text-align:center; background:#ffebcd;"|ЧФ
| style="text-align:center; background:#afeeee;"|1К
| style="text-align:center; background:yellow;"|ПФ
| style="text-align:center; background:#ffebcd;"|ЧФ
| style="text-align:center; background:#afeeee;"|1К
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center; color:#ccc;"|НО
| style="text-align:center;"|Н
|  style="text-align:center;"|2 / 15
|  style="text-align:center;"|18:13
|  style="text-align:center;"|58%
|-
|style="background:#EFEFEF;" | Синсинати
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center; background:#afeeee;"|1К
| style="text-align:center; background:#afeeee;"|1К
| style="text-align:center; background:#afeeee;"|1К
| style="text-align:center; background:#ffebcd;"|ЧФ
| style="text-align:center; background:#ffebcd;"|ЧФ
| style="text-align:center; background:#ffebcd;"|ЧФ
| style="text-align:center; background:yellow;"|ПФ
| style="text-align:center; background:lime;"|П
| style="text-align:center; background:#afeeee;"|2К
| style="text-align:center; background:thistle;"|Ф
| style="text-align:center; background:#afeeee;"|1К
| style="text-align:center; background:#afeeee;"|2К
| style="text-align:center; background:#ffebcd;"|ЧФ
| style="text-align:center; background:thistle;"|Ф
| style="text-align:center; background:#afeeee;"|2К
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
|  style="text-align:center;"|1 / 15
|  style="text-align:center;"|18:13
|  style="text-align:center;"|58%
|-
|style="background:#efefef;" | Шангај
| colspan="1" style="text-align:center; color:#ccc;"| НО
| colspan="4" style="text-align:center; color:#ccc;"|
| colspan="4" style="text-align:center; color:#ccc;"|
| colspan="5" style="text-align:center; color:#ccc;"|
| style="text-align:center; background:#afeeee;"|2К
| style="text-align:center; background:#ffebcd;"|ЧФ
| style="text-align:center; background:thistle;"|Ф
| style="text-align:center; background:#afeeee;"|2К
| style="text-align:center; background:#afeeee;"|2К
| style="text-align:center; background:#afeeee;"|2К
| style="text-align:center; background:#ffebcd;"|ЧФ
| style="text-align:center; background:#ffebcd;"|ЧФ
| style="text-align:center; background:#afeeee;"|2К
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| colspan="2" style="text-align:center; color:#ccc;"|НО
|  style="text-align:center;"|0 / 9
|  style="text-align:center;"|9:9
|  style="text-align:center;"|50%
|-
|style="background:#EFEFEF;" | Париз
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|КВ1
| style="text-align:center; background:#ffebcd;"|ЧФ
| style="text-align:center; background:yellow;"|ПФ
| style="text-align:center; background:#afeeee;"|1К
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center; background:#afeeee;"|1К
| style="text-align:center; background:#afeeee;"|1К
| style="text-align:center; background:thistle;"|Ф
| style="text-align:center; background:thistle;"|Ф
| style="text-align:center; background:#afeeee;"|2К
| style="text-align:center; background:lime;"|П
| style="text-align:center; background:#ffebcd;"|ЧФ
| style="text-align:center; background:#ffebcd;"|ЧФ
| style="text-align:center; background:#afeeee;"|2К
| style="text-align:center; background:#afeeee;"|2К
| style="text-align:center; background:#afeeee;"|2К
| style="text-align:center; background:#afeeee;"|2К
| style="text-align:center; background:#afeeee;"|1К
| style="text-align:center; background:#afeeee;"|1К
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
|  style="text-align:center;"|1 / 17
|  style="text-align:center;"|19:16
|  style="text-align:center;"|54%
|-
|style="background:#EFEFEF;" | Хамбург
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center; background:#afeeee;"|2К
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center; background:#afeeee;"|2К
| style="text-align:center; background:yellow;"|ПФ
| style="text-align:center; background:yellow;"|ПФ
| style="text-align:center; background:#afeeee;"|2К
| style="text-align:center; background:lime;"|П
| colspan="13" style="text-align:center; color:#ccc;"|
| style="text-align:center;"|1 / 6
| style="text-align:center;"|10:5
| style="text-align:center;"|67%
|-
|style="background:#EFEFEF;" | Штутгарт
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center;"|Н
| style="text-align:center; background:yellow;"|ПФ
| style="text-align:center; background:#ffebcd;"|ЧФ
| colspan="2" style="text-align:center; color:#ccc;"|
| colspan="5" style="text-align:center; color:#ccc;"|
| colspan="13" style="text-align:center; color:#ccc;"|
| style="text-align:center;"|0 / 2
| style="text-align:center;"|4:2
| style="text-align:center;"|67%
|-
|style="background:#EFEFEF;" | Поб:пор на м. т.
| style="text-align:center; background:#efefef;"|0:0
| style="text-align:center; background:#efefef;"|0:0
| style="text-align:center; background:#efefef;"|0:0
| style="text-align:center; background:#efefef;"|0:0
| style="text-align:center; background:#efefef;"|0:1
| style="text-align:center; background:#efefef;"|5:4
| style="text-align:center; background:#efefef;"|7:7
| style="text-align:center; background:#efefef;"|1:5
| style="text-align:center; background:#efefef;"|1:4
| style="text-align:center; background:#efefef;"|10:8
| style="text-align:center; background:#efefef;"|12:8
| style="text-align:center; background:#efefef;"|15:9
| style="text-align:center; background:#efefef;"|13:7
| style="text-align:center; background:#efefef;"|18:7
| style="text-align:center; background:#efefef;"|21:4
| style="text-align:center; background:#efefef;"|14:8
| style="text-align:center; background:#efefef;"|17:8
| style="text-align:center; background:#efefef;"|8:9
| style="text-align:center; background:#efefef;"|9:8
| style="text-align:center; background:#efefef;"|17:7
| style="text-align:center; background:#efefef;"|13:9
| style="text-align:center; background:#efefef;"|7:8
| style="text-align:center; background:#efefef;"|2:6
| style="text-align:center; background:#efefef;"|0:1
| style="text-align:center; background:#efefef;"|0:0
| style="text-align:center; background:#efefef;"|0:0
| style="text-align:center; background:#efefef;"|0:0
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|15 / 144
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|190:128
|  style="text-align:center; background:#efefef;"|60%
|-
|style="background:#EFEFEF;"|Пласман
| style="text-align:center;"|361
| style="text-align:center;"|248
| style="text-align:center;"|195
| style="text-align:center;"|125
| style="text-align:center;"|86
| style="text-align:center;"|29
| style="text-align:center;"|21
| style="text-align:center;"|51
| style="text-align:center;"|32
| style="text-align:center;"|18
| style="text-align:center;"|11
| style="text-align:center;"|11
| style="text-align:center; background:#eee8aa;"|5
| style="text-align:center; background:lime;"|1
| style="text-align:center; background:skyblue;"|3
| style="text-align:center; background:skyblue;"|3
| style="text-align:center; background:#eee8aa;"|6
| style="text-align:center;"|20
| style="text-align:center;"|14
| style="text-align:center; background:skyblue;"|3
| style="text-align:center;"|15
| style="text-align:center;"|61
| style="text-align:center;"|35
| style="text-align:center;"|461
| style="text-align:center;"|405
| style="text-align:center;"|460
| style="text-align:center;"|1241
|  colspan="3" style="text-align:center; background:#efefef;"||}

 Учинак на турнирима у конкуренцији мешовитих парова 

 Награде 1994. Најбољи тенисер Југославије1996. Најбољи тенисер Југославије1998. Најбољи тенисер Југославије2001. Најбољи тенисер Југославије2007. Мајска награда2008. Светски Број 1 (са Данијелом Нестором)
 АТП најбољи пар (са Д. Нестором)
 ИТФ шампион године у паровима (са Д. Нестором)2010. Признање за 50 одиграних мечева за репрезентацију Србије2012. Награда „Понос нације“ од ТСС
 Дејвис куп награда за приврженост2013.'''
 Дејвис куп награда за изузетан допринос

Рекорди 

Рекорди које је поставио, а који су накнадно оборени

Победе над топ 10 тенисерима 

Зимоњић има однос победа и пораза 1:4 (20%) против тенисера који су у време одигравања меча били рангирани међу првих 10 на АТП листи.

Јубиларне победе 

Подебљане турнире је освојио.

Референце

Напомене

Спољашње везе 

   
 Ненад Зимоњић на сајту АТП 
 Ненад Зимоњић  на сајту ИТФ 
 Ненад Зимоњић на сајту Дејвис купа 
 Ненад Зимоњић – вести и резултати 

Рођени 1976.
Спортисти из Београда
Српски тенисери
Тенисери на првом месту
Победници гренд слем турнира у тенису — мушки парови
Победници гренд слем турнира у тенису — мешовити парови
Победници Отвореног првенства Аустралије у тенису
Победници Отвореног првенства Француске у тенису
Победници Вимблдонског турнира
Тенисери на Летњим олимпијским играма 2000.
Југословенски олимпијци на Летњим олимпијским играма 2000.
Тенисери на Летњим олимпијским играма 2008.
Српски олимпијци на Летњим олимпијским играма 2008.
Тенисери на Летњим олимпијским играма 2012.
Српски олимпијци на Летњим олимпијским играма 2012.
Тенисери на Летњим олимпијским играма 2016.
Српски олимпијци на Летњим олимпијским играма 2016.